

Пелти — село в гміні Мишинець Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Пелти — село в гміні Пененжно Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства